Daniel Hernández puede referirse a:

Personas

Futbolistas 
 Luis Daniel Hernández Alfaro (1978), futbolista peruano.
 Daniel Hernández (1970), futbolista argentino.
 Daniel Hernández (1976), futbolista y entrenador de fútbol estadounidense.
 Williams Daniel Hernández Spinelli (1982), futbolista uruguayo.
 Dani Hernández (1985), futbolista venezolano que juega en la posición de portero.
 Daniel Hernández González (1986), futbolista español.
 Daniel Hernández (1990), futbolista colombiano.
 Dani Hernández (1992), futbolista español.
 Ángel Daniel Hernández Rodríguez (1993), futbolista español.
 Daniel Iván Hernández Astorga (1993), futbolista costarricense.
 Daniel Hernández (1994), futbolista mexicano.
 Daniel Hernández Sevilla (1996), futbolista español.
 Daniel Hernández Cabeza (1997), futbolista español.
 Daniel Hernández Sánchez (1997), futbolista español.
 Daniel Hernández Roldán (1999), futbolista costarricense.
 Daniel "Primo" Hernández (2001), futbolista mexicano.
 Daniel Jared Hernández Osorio (2002), futbolista mexicano.

Otros 
 Daniel Hernández Morillo (1856-1932), pintor peruano;
 Daniel Hernández Ruipérez (1954), matemático español.
 Daniel Hernández Chambers (1972), escritor español.

Divisiones administrativas 
 Distrito de Daniel Hernández, en Perú.